Agnieszka Habsburg (1281–1364) – żona króla Węgier Andrzeja III
 Agnieszka Habsburg (zm. 1392) – żona księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego